— 27-й император Японии, правивший с 10 марта 531 по 25 января 536 года. Личное имя — Магари-но-оэ. Японский посмертный титул — Хирокуниоси-такэканахи.

Жизнеописание 
Был сыном государя Воподо (Кэйтая) от его первой жены, названной «первой младшей супругой», — дочери Вопари-но мурадзи Кусака по имени Мэноко-пимэ (другое имя Сикобу). Клан Вопари-но мурадзи (совр.-яп. Овари) вёл своё происхождение от По-но Акари-но микото (совр.-яп. Хо-но Ака-ри-но микото) — брата Пико-поподэми-но микото (совр.-яп. Хико-хохо-дэми-но микото), который был дедом Дзимму и предком императорского рода. То есть данный клан был одного корня с царствующим родом Японии.

По источникам, после смерти государя Воподо (Кэйтая) с 531 до 534 года на троне не было правителя. Естественно, этот период междуцарствия 531—534 годов привлек внимание исследователей. М. В. Воробьев полагает, что после смерти Кэйтая в 531 году стараниями клана Сога сын Кэйтая от его главной жены (государыни) Тасирага-но микото (дочери Нинкэна) по имени принц Амэ-куни Осипаруки Пиронипа (будущий император Киммэй) был выдвинут на престол, но он остался не признанным кланом Опотомо (совр.-яп. Ōтомо).

При вступлении на трон (в 1-й день, 1-го месяца 534 года) резиденция государя Анкана была перенесена во дворец Канапаси местности Магари области Ямато. Поэтому его дворцовое имя, то есть данное по местонахождению дворца было Магари-но Канапаси Опоэ, то есть «принц — старший брат из дворца Канапаси в местности Магари (в области Ямато)». Из четырёх лет (531—535) Анкан фактически правил два последних, что нашло отражение в традиционной хронологии, где ему отводятся только 534—535 годы. Существование одновременно двух правителей, каждый из которых имел своих сторонников, по мнению М. В. Воробьева, можно объяснить отсутствием письменных правовых норм о престолонаследии, что давало многим представителям рода правителей претендовать на престол. Главной женой (государыней) была назначена дочь государя Окэ (Нинкэна) по имени Касуга-но Ямада (принцесса крови Ямада-но Аками). Одна из младших жён была из рода Мононобэ-но опо-мурази. Клан Ōтомо (др.-яп. Опотомо) продолжал удерживать власть в государстве — Ōтомо-но Канамура оставался первым человеком при правителе. Ни одна из жён государя не родила детей — видимо, он был бесплоден.

На престол был возведён император Сэнка.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности, свитки 2-й и 3-й / Пер. А. М. Ермаковой и А. Н. Мещерякова. — : Шар, 1994. — Т. II. — 256 с.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. II. — 432 с.

Литература 
 
 
  

Персоналии по алфавиту